Diplura Börner, 1904 : un ordre d'arthropodes  hexapodes. 
 Diplura C.L.Koch, 1850 : un genre d'araignées mygalomorphes de la famille des Dipluridae.
 Diplura Hollenb., 1969 : un genre d'algues brunes de la famille des Scytosiphonaceae.